Tom Baxter peut désigner :
 Tom Baxter (1903-1987), un footballeur anglais ;
 Tom Baxter (1973-), un chanteur anglais.